Le xian de Deqing est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Deqing est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme